Ikkarluk bezeichnet:
 Ikkarluk (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkarluk (Insel, bei Kangaamiut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkarluk (Insel, bei Napasoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Eqalunnguit Nunaat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Kangiusaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarluk (Insel, bei Kapisillit), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Kangaarsuup Uummannaa), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Oqaatsorsuit Siorarlikasii), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Qaanaaq), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Kitsissunnguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Qeqertavaqqikasik), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Sisimiut) (auch Ikkarlu, Jakob Skær), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Ikeq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Kiataasaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Nuussuaq, nördlich), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Ikkarluk (Insel, Nuussuaq, südlich), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland